|-
| 135501 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135502 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135503 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135504 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135505 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135506 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135507 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135508 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135509 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135510 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135511 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135512 - || || 7 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135513 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135514 - || || 14 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135515 - || 2001 YT || 18 de desembre, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 135516 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135517 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135518 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135519 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135520 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135521 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135522 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135523 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135524 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135525 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135526 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135527 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135528 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135529 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135530 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135531 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135532 - || || 7 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135533 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135534 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135535 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135536 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135537 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135538 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135539 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135540 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135541 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135542 - || || 10 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135543 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135544 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135545 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135546 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135547 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135548 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135549 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135550 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135551 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135552 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135553 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135554 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135555 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135556 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135557 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135558 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135559 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135560 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135561 - || || 16 de març, 2002 || Moletai || MAO
|-
| 135562 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135563 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135564 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135565 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135566 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135567 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135568 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135569 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135570 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135571 - || || 8 d'abril, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 135572 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135573 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135574 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135575 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135576 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135577 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135578 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135579 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135580 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135581 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135582 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135583 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135584 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135585 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135586 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135587 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135588 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135589 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135590 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135591 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135592 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135593 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135594 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135595 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135596 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135597 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135598 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135599 - || 2002 HU || 16 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135600 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5